Raniero de Borbón-Dos Sicilias (Cannes, 3 de diciembre de 1883-Lacombe, 13 de enero de 1973) fue un príncipe de las Dos Sicilias con tratamiento de Alteza Real inherente a los príncipes de esta casa. De 1960 hasta su muerte ostentó la jefatura de la Casa Real de las Dos Sicilias para los defensores de la validez de la renuncia de su hermano, Carlos.

Biografía 
El príncipe Raniero fue hijo del príncipe Alfonso de Borbón-Dos Sicilias, conde de Caserta, y de la princesa María Antonieta de Borbón-Dos Sicilias. Por vía paterna fue nieto del rey Fernando II de las Dos Sicilias y de la archiduquesa María Teresa de Austria-Teschen, mientras que por vía materna lo fue del príncipe Francisco de Paula de las Dos Sicilias, conde de Trápani, y de la archiduquesa María Isabel de Austria-Toscana.

El 12 de septiembre de 1923, el príncipe Raniero contrajo matrimonio morganático con su prima, la condesa polaca María Carolina Zamoyska. La pareja tuvo dos hijos:

María del Carmen de Borbón y Zamoyski (Podzamcze, 13 de julio de 1924-20 de noviembre de 2018), nunca se llegó a casar ni tuvo descendencia.
Fernando de Borbón y Zamoyski (Podzamcze, 28 de mayo de 1926-Roquebrune-sur-Argens, 20 de marzo de 2008), se casó en 1949 con Chantal de Chevron-Villete; con descendencia.

Conforme a las normas que regularon la sucesión de la Casa Real de las Dos Sicilias, era necesario contraer matrimonio con una persona perteneciente a la realeza para no perder los derechos dinásticos, por lo que el príncipe Raniero, al contraer matrimonio con una condesa polaca en el año 1923, no pudo transferir sus derechos dinásticos al trono de las Dos Sicilias a sus descendientes. 

A pesar de este hecho, en 1960 murió sin descendencia masculina el jefe de la familia, el príncipe Fernando de las Dos Sicilias (su único hijo varón había fallecido en 1914). A partir de este momento, se inició una disputa sucesoria entre dos pretendientes al desaparecido trono de las Dos Sicilias; de un lado el príncipe Raniero y sus descendentes, y del otro su sobrino, el infante Alfonso de España. 

Entre los partidarios que logró reunir el infante Alfonso destacó el conde de Barcelona. Estos defendían su candidatura apoyándose en el matrimonio morganático del príncipe Raniero, que le había excluido de la sucesión. Por su parte, los partidarios del príncipe Raniero empleaban como argumento la renuncia al trono de las Dos Sicilias impuesta en el año 1900 al infante Carlos, padre del infante Alfonso, para poder contraer matrimonio con la infanta María de las Mercedes de España, dos veces princesa de Asturias e hija del rey Alfonso XII.

Órdenes 

 24 de octubre de 1905: Caballero gran cruz de la Orden de Carlos III. ( Reino de España)
 20 de enero de 1919: Caballero de la Orden del Toisón de Oro. (  Reino de España)
Caballero novicio de la Orden de Alcántara. ( Reino de España)

Ancestros

Véase también 
Francisco Felipe, príncipe de las Dos Sicilias
Antonio Cayetano, príncipe de las Dos Sicilias

Referencias 

Casa de Borbón en España
Casa de Borbón-Dos Sicilias
Caballeros de la Orden del Toisón de Oro (Rama española)
Grandes maestres de la Sagrada Orden Militar Constantiniana de San Jorge
Grandes maestres de la Orden de San Jenaro
Bailíos grandes cruces de honor y devoción de la Orden de Malta
Caballeros grandes cruces de la Orden de Carlos III
Caballeros novicios de la Orden de Alcántara
Caballeros de la Orden de San Huberto
Pretendientes al trono de las Dos Sicilias
Nacidos en Cannes